Hyseni ist der Familienname folgender Personen:

 Haris Hyseni (* 1992), deutsch-kosovarischer Fußballspieler
 Skënder Hyseni (* 1955), kosovarischer Politiker